Designam-se como piolhos-das-plantas ou piolho-de-planta, os insectos da ordem Hemiptera, subordem Sternorrhyncha (esternorrincos), mais concretamente:

 da superfamília das cochonilhas (Coccoidea, ou cocoídeos);
 da superfamília dos afídios (Aphididae)
 da família da filoxera (Phylloxeridae)
 da família Eriosomatidae - pulgões-lanígeros
 da família Psyllidae ou Chermidae

Desambiguação